Кроме автономных сообществ, Испания в административном отношении разделена на 50 провинций.

Ранее провинции имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили значение. Провинции всё ещё используются в качестве избирательных округов, их названия употребляются в почтовых адресах, телефонных кодах и для уточнения географического положения (например, чаще будет сказано, что городок находится в провинции Вальядолид, а не в автономном сообществе Кастилия и Леон).

 Большая часть провинций названа по столице, за исключением Алава (Араба), Астурия, Балеарские острова, Бискайя, Гипускоа, Кантабрия, Ла-Риоха и Наварра.
 Среди городов, являющихся столицами автономных сообществ, только два не являются одновременно столицами провинций: Мерида в автономном сообществе Эстремадура и Сантьяго-де-Компостела в Галисии.
 Семь автономных сообществ состоят только из одной провинции: Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, Ла-Риоха, Мадрид, Мурсия и Наварра.

Ниже представлен список провинций. Для каждой из них указано автономное сообщество, частью которого она является. Там, где местное название не совпадает с испанским, приведены оба (даже если одно из них не имеет официального статуса).

Список провинций 
Список 50 провинций Испании и их характеристик (население указано согласно муниципальному реестру жителей INE на 1 января 2017 г.), а также автономных городов Сеута и Мелилья.

См. также 
 Административное деление Испании
 Районы Испании

Примечания

Ссылки 
 Maps of the provinces of Spain Maps of Spain’s Provinces
  Веб-сайты провинций